Peronedon es un género extinto representado por una única especie de lepospóndilo que vivió a comienzos del período Pérmico en lo que hoy son los Estados Unidos. Se distingue de otros diplocáulidos por la ausencia de un hueso postorbital.

Filogenia 
A continuación un cladograma modificado de Germain (2010):

Referencias 

 Anderson, J. S. (2001) The phylogenetic trunk: maximal inclusion of taxa with missing data in an analysis of the Lepospondyli (Vertebrata, Tetrapoda). Syst. Biol. 50:170–193. 
 Haglund, T. R. (1977) New occurrences and paleoecology of Peronedon primus Olson (Nectridea). Journal of Paleontology. 51(5):982-985.
 Olson, E. C. (1970) New and little known genera and species of vertebrates from the Lower Permian of Oklahoma. Fieldiana: Geology 18(3):359-434.
 Daly, E. (1973) A Lower Permian vertebrate fauna from southern Oklahoma. Journal of Paleontology 47(3):562-589.

Fósiles del Pérmico
Lepospondyli
Fósiles de América del Norte